Бабич Іван Костянтинович (26.06.1954, с.Копашневе Хустського району Закарпатської області) – почесний громадянин Зіньківщини (2004). 10 травня 1990 року, за рішенням Єпархіального архієрея, направлений до м.Зінькова для будівництва храму й відновлення православного служіння. 1996 року призначений благочинним 10-го округу.
1998 року нагороджений вищою духовною нагородою Української православної церкви – Митрою, двома церковними медалями та орденом ІІ ступеня преподобного Агапіта Печерського.

Джерела 

1. Бабич Іван Костянтинович // Зіньківщина. Історичні нариси [відп. секр. М.М. Гриценко]. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. – С. 600.

2. Бабич Іван Костянтинович // Зіньківщина, рідний край [Текст]: Історичний огляд / Укл. і літ. ред. М.М. Гриценко. Авт. кол.: М.М. Гриценко, А.В. Салій, М.С. Ткачик, А.А. Нестеренко, Г.П. Шевченко. – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2013. – С. 138.

3. Почесні громадяни Зіньківщини // Голос Зіньківщини – 2004. – 21 серпня.

4. Шулик Н.П. Дім, в якому гостям завжди раді / Н.Шулик // Голос Зіньківщини. – 2000. – 21 листопада.

Персоналії:Зіньків
Почесні громадяни Зіньківщини